Tschkalowskoje () ist der Name mehrerer Orte in Russland:
 Tschkalowskoje (Chabarowsk)
 Tschkalowskoje (Primorje)

 Russischer Name der ukrainischen Siedlung städtischen Typs Tschkalowske